IC Bus (busfabrikant), Amerikaanse busfabrikant van onder andere schoolbussen
 IC Bus (productnaam), productnaam voor verschillende lange afstand busverbingen van DB